l'etnia Kavango della Namibia
 la Regione di Kavango, in Namibia
 il fiume Okavango, fra Angola e Namibia